Juba steht für:

 Juba, Hauptstadt des Südsudan
 Juba (Fluss), auch Jubba, Fluss in Afrika
 Juba (Tanz), US-amerikanischer Volkstanz
 Juba (Volk), Volksstamm im Sudan

Personen:
 Juba I., Herrscher im antiken Numidien (vor 50 v. Chr. bis 46 v. Chr.)
 Juba II., Herrscher im antiken Numidien (30 v. Chr. bis 25 v. Chr.) und Mauretanien (25 v. Chr. bis 22 n. Chr.)
 Juba III., nicht näher bekannter Herrscher im antiken Mauretanien (um 30 n. Chr. ?)
 bürgerlicher Name des US-amerikanischen Fotomodells Dovima
 die unbekannten irakischen Scharfschützen in Bagdad im Irak-Krieg

Siehe auch:
 Jubba Airways (Kenia), Fluggesellschaft
 Jubba Airways (Somalia), Fluggesellschaft